Il singolare del torneo di tennis Pekao Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Florent Serra che ha battuto in finale Albert Montañés 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Albert Montañés (finale)
 Florent Serra (Campione)
 Jérémy Chardy (primo turno)
 Óscar Hernández (secondo turno)

 Pablo Andújar (primo turno)
 Jan Hernych (secondo turno)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Alberto Martín (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2008